Nachor (syn Seruga)
 Nachor (syn Teracha)